Bustablado puede referirse a:

 Río Bustablado: afluente del río Asón, en Cantabria (España).
 Bustablado: localidad del municipio de Cabezón de la Sal en Cantabria (España).
 Bustablado: localidad del municipio de Arredondo en Cantabria (España).